Simrothiella är ett släkte av blötdjur. Simrothiella ingår i familjen Simrothiellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Simrothiella